Халма:

 Халма — настольная логическая игра.
 Халма — город в округе Китсон, штат Миннесота, США.

См. также